

Вішньове — село, громада округу Жиліна, Жилінський край.
 Вішньове — село, громада округу Нове Место-над-Вагом, Тренчинський край.

Вішньове — село, громада округу Зноймо, Південноморавський край.

Див. також 
 Вишневе